Batalha de Queroneia (338 a.C.) — travada entre as forças do Reino da Macedônia contra as cidades gregas de Atenas e Tebas
 Batalha de Queroneia (87 a.C.) — travada entre as forças da República Romana e as do Reino do Ponto durante a Primeira Guerra Mitridática
 Batalha de Queroneia (86 a.C.) — travada entre as forças da República Romana e as do Reino do Ponto durante a Primeira Guerra Mitridática

Desambiguações de guerras e batalhas